101-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка стала 13-й в Мировом Туре UCI 2015 года, прошла 26 апреля. Стала заключительной из трёх Арденнских классик; она проходила после Амстел Голд Рейс (в этом году её выиграл Михал Квятковский) и Флеш Валонь 2015 (победу одержал Алехандро Вальверде.

Гонка закончилась групповым финишем, в котором сильнейшим (как и в Валони) стал Алехандро Вальверде. Победив в гонке, Вальверде вышел на первую строчку в генеральной классификации Мировой Тур UCI 2015.

Участники 
На старт вышли все 17 команд, обладающих лицензией ProTour, а также 8 других команд. В итоге стартовало 25 команд.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт